Carlos Alberto kan syfta på:
 Carlos Alberto Parreira (1943–), brasiliansk fotbollstränare
 Carlos Alberto Torres (född 1944), brasiliansk fotbollsspelare
 Carlos Alberto Gomes (född 1984), brasiliansk fotbollsspelare